The Philadelphia Cycling Classic (früher Philadelphia International Championship) ist ein US-amerikanisches Straßenradrennen.

Das Eintagesrennen wurde 1985 zum ersten Mal ausgetragen und findet seitdem jährlich im Juni statt. Austragungsort ist die Stadt Philadelphia im US-amerikanischen Bundesstaat Pennsylvania. Seit 2005 zählt das Eintagesrennen zur UCI America Tour und war bis 2012 in die Kategorie 1.HC eingestuft. Bis 2005 diente das Rennen unter dem Namen USPRO Championship auch als Schaukampf der nationalen Straßen-Radmeisterschaft. Seit 2006 findet dafür ein eigenes Rennen statt.

Das Rennen 2013 wurde erst abgesagt und dann von anderen Organisatoren als Rennen der UCI-Kategorie 1.2 ausgetragen. In der Saison 2014 war das Rennen in die Kategorie 1.1 eingestuft.

Sieger

Weblinks
 Offizielle Website (englisch)
 

Eintagesrennen
Straßenradrennen in den Vereinigten Staaten
Sportveranstaltung in Philadelphia